Фраксион ел Порвенир има више значења:

 Фраксион ел Порвенир (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Фраксион ел Порвенир, Ел Гинео (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику